Ausztria
 Horvátfalu, (Krobathegy, németül: Krobotek) falu Badafalva községben Burgenland tartományban

 Horvátország
 Horvátfalu (horvátul: Hrvatsko Selo) falu Topuszka községben, Sziszek-Monoszló megyében